Nowy Ratusz w Gdańsku
 Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku
 Ratusz Starego Miasta w Gdańsku